Колпинский — фамилия; имеет женскую форму Колпинская.

Известные носители:
 Колпинский, Диодор Валерьянович (1892—1932) — католический и православный священник, профессор, журналист, участник Первого и учредительного собора 1917 года в Петрограде, работал в Русском апостолате в зарубежье.
 Колпинский, Юрий Дмитриевич (1909—1976) — советский искусствовед, член-корреспондент Академии художеств СССР (1958).